Tews ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Tews (* 1968), deutscher Boxer
 Chiara Tews (* 2002), deutsche Schauspielerin
 Christian Tews (* 1980), deutscher Fernsehdarsteller (Der Bachelor)
 Gernot Tews (* 1952), österreichischer Facharzt für Frauenheilkunde
 Ilse Hartmann-Tews (* 1956), deutsche Sportsoziologin und Hochschullehrerin 
 Johannes Tews (1860–1937), deutscher Pädagoge
 Lydia Tews (* 1951), deutsche Krimiautorin
 Wilfried Tews (* 1947), Mauer-Opfer, siehe Peter Göring

TEWS steht als Abkürzung für:
 Tsunami Early Warning System, ein geplantes Tsunami-Frühwarnsystem im Indischen Ozean
 Tactical Electronic Warfare Squadron, Staffel für Taktische Elektronische Kriegsführung
 Technische Werke Schussental

TEWS